Carlos Belmonte fou un organista de la Catedral de Barcelona (Barcelona ? - 1709†). Les úniques dades que es conserven fan referència a les oposicions per a substituir a Bernabé Iberia, convocades l'any 1679, les quals no va guanyar. Diego Xarava va guanyar-les, però per ordre expressa del rei, del qual era mestra de capella, no va poder aconseguir la posició i va ser assignada a Carlos Belmonte.

Referències 
 Íñiguez Durín, Ana «Belmonte, Carlos», Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. Madrid: SGAE, 1999-2002,

Organistes catalans